

Cinema
 Sandy – film del 1918 diretto da George Melford 
 Sandy – film del 1926 diretto da Harry Beaumont

Geografia
Antartide
 Ghiacciaio Sandy – ghiacciaio della Dipendenza di Ross
Regno Unito
 Sandy – città del Bedfordshire
 Sandy – città del Carmarthenshire
Stati Uniti d'America
 Sandy – città della contea di Clackamas, Oregon
 Sandy – census-designated place della contea di Clearfield, Pennsylvania
 Sandy – città della contea di Salt Lake, Utah

Musica
 Sandy – album di Sandy Denny del 1972
 Sandy – album di Sandy Lam del 1987
 Sandy – album di Adriano Pappalardo del 1988
 Sandy – canzone di Lorella Cuccarini del 1986
 4th of July, Asbury Park (Sandy) – canzone di Bruce Springsteen del 1973

Persone
 Sandy – cantante brasiliana
 Sandy – cantante britannica
 Sandy – cantante egiziana
 Dwight Sandy – calciatore sanvincentino
 Kurnia Sandy – ex calciatore indonesiano
 Marco Sandy – ex calciatore boliviano

Altro
 Sandy – nome proprio di persona inglese maschile e femminile
 Sandy – personaggio del videogioco Brawl Stars
 Sandy – ciclone tropicale dell'ottobre 2012
 Sandy dai mille colori – serie televisiva anime del 1986